Урожа́йна ву́лиця — назва вулиці у різних населених пунктах деяких країн.

Урожайна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Суми.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Харків.

Урожайна вулиця — вулиця в місті Бєлгород.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Владимир.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Воронеж.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Кіров.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Липецьк.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Нижній Тагіл.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Пенза.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Сиктивкар.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Сочі.

Урожайна вулиця — вулиця в місті Гомель.
 Урожайна вулиця — вулиця в місті Мінськ.

Вулиці